Сорвиголова — отчаянный, ничего не боящийся человек.

 Капитан Сорви-голова (1901) — книга француза Луи Буссенара о англо-бурской войне.
 Капитан Соври-голова (1979) — советский детский фильм.
 Сорвиголова (1940-е) — герой американских комиксов издательства Lev Gleason Publications.
 Сорвиголова (с 1964) — герой американских комиксов компании Marvel Comics.
 Сорвиголова (киноперсонаж)  — герой одноименного фильма.
 Сорвиголова (Кинематографическая вселенная Marvel) — герой одноименного сериала.
 Сорвиголова (2003) — американский фильм по комиксу.
 Сорвиголова (2015-2018) — американский телесериал по комиксу.
 Сорвиголова: Рождённый заново — предстоящий сериал, входящий в КВМ.
 Сорвиголовы (1983) — комикс компании Marvel UK.

См. также 

 Голова (значения)
 Мёртвая голова (значения)